Manaia  est une localité rurale du district de South Taranaki, située dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
La ville d’Opunake est localisée à  vers le nord-ouest et celle de Hawera est à  vers le sud-est. La ville de Kaponga est à  vers le nord.

Accès 
La route  passe à travers la ville de Manai  .

Toponymie 
Manaia est dénommée d’après l’ancien chef des Māoris du district, nommé Hukunui Manaia.

Population 
La population était de  en  lors du recensement, en augmentation de  par rapport à celui de  .

Histoire et culture

Colonisation européenne 

L’histoire de la ville de Manaia est toujours visible au niveau de la redoute de Manaia, construite aux environs de  sur le site d’un ancien pā  nommé Te Takahe durant une période de paix. 

Cette  redoute et la tour de surveillance en bois furent créées dans le cadre de la résistance passive de  par le chef, Te Whiti o Rongomai et ses partisans.

La tour de surveillance de  fut renversée par une tempête et remplacée en  par une structure en béton, qui se dresse toujours au sein d’un parcours de golf de , entouré par . 
Des fossés entourent cette tour et les maisons.

Le complexe pouvait abriter  et tous les troncs utilisés pour la construction furent sciés localement par les habitants. 

Le parcours de golf est un des plus anciens de la région de Taranaki, établi aux environs de l’année .

Quand on vient en voiture à Manaia à partir de la ville d’Hawera, les restes d’une ancienne minoterie peuvent être aperçus vers la gauche. 
Ces restes de bâtiment en béton sont ceux d’un moulin construit en  pour remplacer le moulin original en bois, construit en  par  M. D. F. McVicar du moulin de Sentry Hill, de la ville de New Plymouth.

La rivière locale Waiokura donne l’énergie au moulin par le biais d’une roue à aubes de , qui développe 11 kw. Le moulin a  et un  hangar  de .

L'installation avait  de long et  de large. 
Environ  de bois d’œuvre furent utilisés et le bâtiment permet un stockage d’environ .
La Société employait environ , et a ainsi été le principal employeur de la ville de Manaia depuis .

La compagnie fabriquait du pain frais et congelé, et tous les autres produits de boulangerie. 
Ses principaux clients comprenaient , Subway, et .  
La compagnie est entrée en liquidation en  .

Histoire moderne 

En , un terrier de  appelé George mourut en protégeant  du coin d’une attaque par deux pitbulls.

Il reçoit à titre posthume une médaille d'or du PDSA, l’équivalent pour les animaux de la Croix de Georges, au cours d’une cérémonie spéciale, qui eut lieu dans la ville de Manaia en .

La ville a aussi érigé une statue en son honneur.

Marae 

Manaia a  affiliés avec les  locaux de l’hapū des : 
 Le maraé de Tawhitinui Marae et la maison de rencontre de Okare Tuatoru, 
 Le maraé de Waiokura Marae et la maison de rencontre de Paraukau Tukau , 
 et le maraé de Okare ki Uta|Okare ki Uta   .

Éducation 

L’ école Manaia School  est une école mixte, assurant tout le primaire, (allant de l’année 1 à 8) avec un taux de décile de 4 et un effectif de  . 
L’école fut fondée en  .

En , l’école de Tokaora fut fermée et fusionnée avec l’école de Manaia .

Articles connexes 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Taranaki
District de South Taranaki